Der Hyundai Ioniq ist eine Kombilimousine des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai, die nur mit elektrifizierten Antriebsvarianten erhältlich ist. Die Variante mit reinem Elektroantrieb verfügt über eine Batteriekapazität von 28 kWh (bis August 2019) bzw. 38,3 kWh (ab September 2019). Die Benzin/Elektro-Hybridantrieb-Variante gab es zunächst ohne Ladebuchse und mit 1,56-kWh-Akku, seit Mitte 2017 auch mit Plug-in-Hybrid und 8,9 kWh. Mit einem cw-Wert von 0,24 hat er einen der niedrigsten seiner Klasse. Die Elektro-Variante hat eine glatte Front ohne Kühlergrill.

Mitte 2020 hat Hyundai bekanntgegeben, den Namen „Ioniq“ zukünftig für eine Submarke, die alle Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb umfasst, zu verwenden. Im Zuge dessen wurden die Modelle Ioniq 5 (vormals Hyundai 45), Ioniq 6 basierend auf der Studie Hyundai Prophecy und Ioniq 7 angekündigt, wobei ungerade Ziffern für SUV und gerade Ziffern für Limousinen stehen sollen. Im Juni 2022 gab der Hersteller das Produktionsende aller Varianten zum darauffolgenden Monat bekannt. Einen direkten Nachfolger gibt es nicht.

Geschichte 
Die Weltpremiere des Ioniq fand im März 2016 auf dem Genfer Auto-Salon statt. Ab Oktober 2016 war die Voll-Hybrid-Version erhältlich. Die Elektro-Version folgte einen Monat später, der Plug-in-Hybrid kam im Juli 2017 auf den Markt. Der Name Ioniq leitet sich ab aus „ION“ für den elektrischen Antrieb und IQ als englische Ableitung von „unique“ im Sinne von einmalig.

Facelift 
Im Sommer 2019 wurde eine überarbeitete Variante des Ioniq vorgestellt. Auch in dieser Variante erreichte er fünf Sterne beim NCAP-Crash-Test. Im Inneren befindet sich nun ein 8 Zoll großes Infodisplay sowie ein 10,25 Zoll großes Navigationssystem. Die Hybridvarianten bekommen Rekuperations- und elektrische Parkbremse. Die Preise wurden leicht erhöht. Eine Verkehrszeichenerkennung sowie die Kommunikation über BlueLink ist nun auch verfügbar. Bei der Elektroversion wurde die Akkukapazität/Reichweite erhöht.

Technik 
Die Elektroversion beschleunigt in 9,9 s auf 100 km/h und hat damit eine etwas kürzere Beschleunigungszeit als der nominell stärkere Hybrid, ist aber mit begrenzten 165 km/h bei der Endgeschwindigkeit 20 km/h langsamer. Der Verbrauch wird mit 11,5 kWh im Mix auf 100 km angegeben, was einem Energieäquivalent von 1,24 Liter Diesel auf 100 km entspricht; die maximale Reichweite beträgt 280 km im NEFZ. Hyundai arbeitet eng mit den südkoreanischen Akkuherstellern LG Chem und SK Innovation zusammen.

In der Hybridversion befindet sich der Elektroantrieb neben dem Verbrennungsmotor am Doppelkupplungsgetriebe. Praktisch kann diese Sonderform des DSG nicht nur zwei Gänge gleichzeitig einlegen und beliebig zwischen beiden und dem Motor hin und her kuppeln (=keine Zugkraftunterbrechung), sondern zusätzlich auch beide Motoren Verbrenner und Elektro einkuppeln. So kann der Elektromotor parallel zum Verbrennungsmotor Leistung abgeben. Der Ioniq ist dadurch ein Parallelhybrid.

Ladefähigkeit 
Die Elektroversion verfügte als erstes Fahrzeug auf dem europäischen Markt über einen schnellladefähigen CCS-Combo-2-Gleichstromladeanschluss als Serienausstattung, wobei bis zu 70 kW aufgenommen werden können. Damit konnte beim ersten Modell mit 28 kWh ein leerer Akku in 23 Minuten auf 80 % geladen werden.
Beim neuen Modell mit 38,3 kWh kann ein leerer Akku an einer 50 kW Ladestation in 57 Minuten auf 80 % geladen werden, bei einer Ladestation mit mindestens 70 kW oder 100 kW werden dafür 54 Minuten beansprucht. Nach Ladung von 80 % sinkt die Ladegeschwindigkeit zur Schonung des Akkus.

Die Wechselstromladung an einer Schuko-Steckdose mit 10 A (2,3 kW) dauert maximal 12 Stunden; an einer Wandladestation mit 32 A (einphasig, 6,6 kW) dauert sie maximal 4,5 Stunden.

Technische Daten

Ausstattung 
Der Ioniq wurde in verschiedenen Ausstattungsvarianten geliefert. Die Aufstellungen gehen von der einfachen zur maximalen Ausstattung:

Deutschland
 Basisvariante (inkl. Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Notrufsystem, Klimaautomatik, Audiosystem, Apple CarPlay/Android Auto und einer Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera)
 Advantage-Paket (inkl. getönten Scheiben, LED-Scheinwerfer, adaptivem Tempomat (ASCC), Lenkrad- und Sitzheizung vorne, Wärmepumpe, Spurfolgeassistent, Totwinkelassistent, Verkehrszeichenerkennung, Radio-Navigationssystem, elektrisch einklappbaren Außenspiegeln, automatisch abblendendem Innenspiegel und Einparkhilfe vorne)
Bei früheren Modellen war die Aufteilung allerdings wie folgt:
 Basisvariante (inkl. Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Notrufsystem, Klimaautomatik, Audiosystem, Apple CarPlay/Android Auto und einer Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera)
 Trend (inkl. adaptivem Tempomat (ASCC), Sitz- und Lenkradheizung, Radio-Navigationssystem)
 Style (inkl. getönten Scheiben, LED-Scheinwerfer, elektrisch einklappbaren Außenspiegeln, Verkehrszeichenerkennung, Stauassistent, automatisch abblendendem Innenspiegel und Wärmepumpe)
 Prime (inkl. Ledersitzbezüge, elektrisch einstellbarem Fahrersitz, Sitzheizung hinten (äußere Plätze), belüfteten Sitze vorne, Totwinkelassistent und Einparkhilfe vorne)
Alle Ausstattungsmerkmale einfacherer Varianten sind in den teureren Varianten mit inbegriffen.

Zusätzlich zu diesen Ausstattungspaketen sind noch Sonderfarben, Lackierungen, ein Typ-2-Ladekabel und ein Glas-Schiebedach konfigurierbar.

Österreich
 Level 3
Level 4
Level 5
Level 6

Schweiz
 Launch
 Launch Plus
 Amplia (ab MJ 2019)
 Vertex (ab MJ 2019)

Frankreich
 Creative
 Executive

Belgien
 Premium
 Executive

Niederlande
 Comfort
 Premium

USA
 Base
 Limited

Während in Deutschland als Zubehör nur die Farbe bzw. Lackierung Metallic oder Mineraleffekt und ein Glasdach in den einzelnen Ausstattungsvarianten gewählt werden kann, ist es in Österreich möglich, die Wärmepumpe extra zu bestellen.

Jedes Fahrzeug der Serie Elektro verfügt außerdem über ein Notladekabel.

Garantie 
Hyundai gewährt für den Ioniq 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung auf das Fahrzeug (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel) und auf die Batterie 8 Jahre oder 200.000 km Laufleistung, je nachdem was zuerst eintritt.

Zulassungszahlen 

Seit dem Marktstart 2016 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 25.687 Hyundai Ioniq neu zugelassen worden. Mit 5.068 Einheiten war 2018 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Produktions und Verkaufszahlen International 
Der Hyundai Ioniq wird im Hyundai-Werk 3 in Ulsan, Südkorea, produziert. Von der Ioniq-Modellreihe wurden von 2016 bis Januar 2021 weltweit rund 325.500 Fahrzeuge ausgeliefert, darunter 211.755 Hybrid und 77.972 Elektro sowie 35.757 Plug-in-Hybrid. Von allen Varianten wurden insgesamt 118.575 nach Europa und 60.354 in die USA geliefert. Vom IONIQ electric wurden 36.772 Fahrzeuge nach Europa geliefert, das sind 47 % oder fast die Hälfte der electric-Weltproduktion.

Auszeichnungen 
Am 31. März 2016 wurde der Red Dot Design Award vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen e. V. für den Ioniq für das herausragende Design verliehen.

Am 25. Januar 2018 wurde der Hyundai Ioniq Elektro mit 105 von 110 möglichen Punkten als Gesamtsieger im ADAC EcoTest 2017 bekanntgegeben.

Ähnliche Konkurrenten 
Seit 1997 baut Toyota den Toyota Prius, mit dem Hyundai Ioniq hat Hyundai 2016 einen Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Wagen auf dem Markt gebracht, der mit seinen Abmessungen und der ausgeprägten Keilform nicht nur optisch, sondern auch aerodynamisch dem Prius IV sehr ähnlich ist.

Nissan bietet bereits seit 2010 den Nissan Leaf mit rein elektrischem Antrieb an, wobei dessen Stromverbrauch mit 17-18 kWh relativ deutlich über dem des Ioniq (13,8 kWh) liegt und der Ioniq damit mit vergleichbarer Akkukapazität (38,3 kWh beim Ioniq, 40 kWh beim Leaf) eine höhere Reichweite erzielt (WLTP 311 km beim Ioniq, 270 km beim Leaf). Nur das deutlich teurere Leaf-Modell mit 62 kWh Akku und einer WLTP Reichweite von 385 km übertrifft den Ioniq.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website Hyundai Ioniq Hybrid
 Offizielle Website Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid
 Offizielle Website Hyundai Ioniq Elektro

Fahrzeug der Kompaktklasse
Kombilimousine
Hybridelektroautomodell
Elektroautomodell